Никола́й Ива́нович Миха́йлов:
 Михайлов, Николай Иванович (1851 — ок. 1915) — генерал-лейтенант, наказной атаман Кубанского казачьего войска.
 Михайлов, Николай Иванович (1874—1938) — кораблестроитель, полковник Корпуса корабельных инженеров.
 Михайлов, Николай Иванович (1915—1992) — советский физико-географ.
 Михайлов, Николай Иванович (1923—1943) — Герой Советского Союза, пехотинец.
 Михайлов, Николай Иванович (род. 1948) — советский футболист.
 Михайлов, Николай Иванович (1950—2019) — российский правовед, первый заместитель директора ИГП РАН. Примечания